Das Adjektiv kritisch bezieht sich auf:
 Kritik, die Beurteilung einer Person oder eines Sachverhalts
 Kritikalität, in der Kerntechnik sowohl die Neutronenbilanz einer kerntechnischen Anlage als auch den kritischen Zustand eines Kernreaktors oder einer Spaltstoffanordnung
 Töne, zwischen denen Schwebung auftritt

Siehe auch: